Les établissements pénitentiaires sont au nombre de trois dans le département des Yvelines, en France, une maison centrale et deux maisons d'arrêt.

Ces trois établissements sont placés dans le ressort de la cour d'appel et du tribunal de grande instance (TGI) de Versailles. Les maisons d'arrêt, en France, reçoivent les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine est, en principe, inférieur à un an.

Les maisons d'arrêt de Versailles et de Bois d'Arcy abritent des Unités locales d'enseignement qui font partie de l'Unité pédagogique régionale de la région pénitentiaire de Paris et sont placées sous l'égide de l'Académie de Versailles.

Maison centrale de Poissy 
La maison centrale de Poissy, à l'instar des maisons centrales de France, accueille des détenus difficiles, souvent condamnés à de longues peines, ou dont on estime qu'ils ont peu de chances de réinsertion sociale. Le régime de détention de cette prison est essentiellement axé sur la sécurité. Ancien couvent de religieuses ursulines, les bâtiments en ont été transformés et dédiés à l'incarcération à partir de 1817 puis en maison de correction en 1821. Elle est située dans le centre historique de la vieille ville, à proximité de la collégiale, au n° 17 de la rue de l'Abbaye.

David Bélonie (1885-1915) et Charles Bill (1892-1918), membres de la bande à Bonnot y sont décédés.

Maison d'arrêt de Versailles 

La maison d'arrêt de Versailles est le plus ancien établissement pénitentiaire des Yvelines. Initialement pensionnat, les bâtiments devinrent prison dès 1789 puis maison de réclusion pour femmes publiques (prostituées) gérée par des religieuses. Sous le Second Empire, ils furent agrandis et dédiés à l'enfermement de tous types de délinquantes. Depuis, cette maison d'arrêt accueille des femmes et est connue dans le département sous le vocable de « Prison des femmes ». Cependant, quelques hommes bénéficiant du régime de la semi-liberté y ont un bâtiment spécifique. La prison se situe au cœur de la ville de Versailles, au n° 28 de l’avenue de Paris.

Centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy 

Le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy est le plus récent établissement pénitentiaire du département. Il est inaugurée en 1980. Il permet, pour les prévenus et détenus condamnés à de courtes peines, l'incarcération dans le département de leurs domiciles usuels, en lieu et place des maisons d'arrêt plus éloignées de Nanterre ou de la Santé à Paris. Il est situé au n°5 bis de la rue Alexandre Turpault au nord du territoire de la commune, enclavée dans la forêt domaniale de Bois-d'Arcy.

Liens externes 
 Site du ministère de la Justice :
La maison centrale de Poissy
La maison d'arrêt de Versailles
La maison d'arrêt de Bois d'Arcy

Etablissements
Yvelines
Édifice religieux devenu prison